Sergiu Sîrbu se poate referi la:

Sergiu Sîrbu1 (n. 1960), un antrenor de fotbal din Republica Moldova; fost fotbalist
Sergiu Sîrbu1 (n. 1980), un politician din Republica Moldova, fost membru PCRM, deputat în Parlament între 2010 și 2014
Sergiu Sîrbu1 (n. 1986), un fotbalist din Republica Moldova

Note
1. ^ Toate cele trei persoane cu numele Sergiu Sîrbu, pot figura în unele surse și ca Serghei Sîrbu, întrucât s-au născut în perioada sovietică în RSS Moldovenească. De asemenea, uneori numele lor de familie este românizat în Sârbu.

Referințe